Boks na Igrzyskach Azjatyckich 2006 odbywał się w hali Aspire Dome na zachód od Ad-Dauhy w dniach 2-13 grudnia

Tabela medalowa

Medale 

2006 w boksie
2006
Igrzyska Azjatyckie 2006